Extatosoma — род насекомых семейства phasmatidae. Эндемичный в Австралии и Новой Гвинее. Включает в себя два вида.

Название 
В переводе с древнегреческого έκστασις переводится как «быть вне себя»; soma переводится как «тело».

Описание 
Род включает тропических насекомых схожего строения. Как и остальные представители отряда, питаются растительностью. Самки имеют достаточно объемное тело длинной около 12 см, которое покрыто короткими шипами. Тело самцов более гладкое и изящное, имеются крылья (у самок есть лишь их зачатки). Окрас зачастую зелёный, буроватый, соломенный. Хорошо сливаются с окружающей средой.

Виды 
Составляющие рода:

 Extatosoma tiaratum
 Extatosoma popa

Ссылки 
 Giant Prickly Leaf Bug

Роды привиденьевых
Привиденьевые